Флорин Курта () (род. 16 января 1965) — американский историк, археолог и медиевист румынского происхождения. Изучает историю Балканского региона. Преподаёт историю Средних веков и археологию во Флоридском университете (Гейнсвилл, США).

Библиография

Книги

Статьи 
 Curta F. Barbarians in Dark-Age Greece: Slavs or Avars? // Civitas divinohumana. V chest na profesor Georgi Bakalov. — Sofia: Centăr za izsledvaniia na bălgarite Tangra TanNakRa IK, 2004. — P. 513—550.
 Curta F. Die Fibeln der Sammlung ‘V. Culic˘a’ // Dacia. — 1992. — Bd. 36. — P. 37—97.
 
 Curta F. Hiding Behind a Piece of Tapestry: Jordanes and the Slavic Venethi // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge. — 1999. — Bd. 47.3. — P. 321—340.
 Curta F. Hiding behind a piece of tapestry: Jordanes and the Slavic Venethi // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 1999. — Bd. 47. — P. 1—18.
 Curta F. Invasion or inﬂation? Sixth- to seventh-century Byzantine coin hoards in Eastern and Southeastern Europe // Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica. — 1996. — Vol. 43. — P. 65—224.
 Curta F. On the dating of the ‘Vetёel-Coёsoveni’group of curved ﬁbulae // Ephemeris Napocensis. — 1994. — Vol. 4. — P. 233—265.
 Curta F. Sklaviniai and Ethnic Adjectives: A Clarification // Byzantion Nea Hellás. — 2011. — Vol. 30. — P. 85—98.
 Curta F. Slavs in Fredegar and Paul the Deacon: medieval ‘gens’ or ‘scourge of God? // Early Medieval Europe. — 1997. — Vol. 6.2. — P. 141—167.
 Curta F. The changing image of the Early Slavs in the Rumanian historiography and archaeological literature. A critical survey // Südost-Forschungen. — 1994. — Bd. 53. — P. 225—310.
 Curta F. The Slavic Lingua Franca (Linguistic Notes of an Archeologist Turned Historian) // East Central Europe. — 2004. — Vol. 31.1. — P. 125—148.
 Curta F. Tworzenie Słowian. Powrót do słowiańskiej etnogenezy // Nie — Słowianie o początkach Słowian. — Poznań-Warszawa, 2006. — S. 27—55.
 Curta F., Dupoi V. Über die Bügelﬁbel aus Pietroasele und ihre Verwandten // Dacia. — 1994—1995. — Bd. 38-39. — P. 217—238.

Ссылки

Примечания 

Медиевисты Румынии
Слависты XX века
Слависты XXI века
Слависты США
Слависты Румынии
Византинисты США